Miejscowości w Polsce
 Czerniejów-Kolonia – część wsi Nowa Wola w woj. lubelskim w pow. lubartowskim, w gminie Serniki
 Czerniejów-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Jabłonna